

Cinema
 The Struggle – film del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Struggle – film del 1913 prodotto dalla Broncho Film Company
 The Struggle – film del 1913 diretto da George Melford
 The Struggle – film del 1913 diretto da Jack Conway e Frank Montgomery
 The Struggle – film del 1913 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Struggle – film del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
 The Struggle – film del 1915 diretto da Joseph De Grasse
 The Struggle – film del 1916 diretto da John Ince
 The Struggle – film del 1916 diretto da John Randolph Bray
 The Struggle – film del 1916 prodotto dalla Rancho Film Company
 The Struggle – film del 1921 diretto da Otto Lederer
 The Struggle – film del 1931 diretto da D.W. Griffith

Musica
The Struggle – album di Cappadonna del 2003